Ferran I d'Habsburg (1503, Alcalá de Henares - Viena, 1564), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i Arxiduc d'Àustria
 Ferran II d'Habsburg, diversos personatges
 Ferran III d'Habsburg (Graz, 1608 - Viena, 1657), emperador romanogermànic, arxiduc d'Àustria, rei d'Hongria i rei de Bohèmia
 Ferran II d'Habsburg o Cardenal-Infant Ferran d'Àustria (San Lorenzo de El Escorial, 1609 /1610 - Brussel·les, 1641), Infant d'Espanya de la casa d'Habsburg, governador del Milanesat i els Països Baixos espanyols, virrei de Catalunya, Cardenal-Arquebisbe de Toledo (1619- 1641) i comandant espanyol durant la Guerra dels Trenta Anys (1618- 1648)
 Ferran d'Habsburg (príncep d'Astúries) (1571 - 1578) infant d'Espanya i príncep d'Astúries.
 Ferran Carles d'Habsburg (1628 – 1662), arxiduc austríac, arxiduc d'Alta Àustria amb Àustria Anterior i Tirol, de 1646 a 1662